Олег Григорьевич Щупаков (11 января 1938) — советский футболист, нападающий, защитник.

В 1956 году играл за команду КФК «Спартак» Белая Церковь. В 1957—1958 выступал в классе «Б» за «Колхозник» Полтава. 1959 год начал в ЦСКА МО, затем перешёл в СКА Одесса, где играл до 1963 года. С 1964 года — в «Черноморце» Одесса, в 1965 перешёл в «Звезду» Кировоград. Выступал за «Автомобилист» Одесса (1966), «Старт» Дзержинск (1967).

Полуфиналист Кубка СССР 1959/60‎.

Работал тренером детско-юношеских школ Одессы. Среди воспитанников — Андрей Телесненко.

Младший брат Леонид также футболист.

Футболисты СССР
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки ФК «СК Одесса»
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Звезда» Кропивницкий
Игроки ФК «Автомобилист» Одесса
Игроки ФК «Дзержинец» Дзержинск